Уо́рик Бра́ун (, 24 декабря 1949 года, Сидней) — австралийский автогонщик, пилот Формулы-1. Победитель Тасманской серии 1975 года.

Биография 
В 1973 году стартовал в Тасманской серии на автомобиле Lola T300, в феврале того же года попал в аварию на этапе серии в Серферс-Парадайс, закончившуюся столь тяжёлыми переломами ног, что после трёхмесячного восстановления Браун стал на пять сантиметров ниже, чем до аварии. В 1974 году он вернулся в гонки на автомобиле McLaren M10B, на котором выиграл последний этап Тасманской серии в Аделаиде, также стартовал в североамериканском чемпионате Формулы-5000. В 1975 году одержал победу в Тасманской серии, выиграв две гонки и дважды приехав вторым. На Гран-при США 1976 года единственный раз принял участие в чемпионате мира Формулы-1, стартовал на автомобиле Wolf Williams FW05 с 23 места и финишировал на последнем 14 месте, проиграв пять кругов победителю гонки Джеймсу Ханту. В 1978 году стал вице-чемпионом серии спорткаров «Кан-Ам», в конце 1979 года завершил гоночную карьеру и занялся бизнесом.

Результаты гонок в чемпионате мира Формулы-1 

|-
!
! Вольф
! Вильямс FW05
! Косворт
! 

|}

Ссылки 
 Биография 
 
 Тасманская серия 1975 года 

Родившиеся в Сиднее
Автогонщики Австралии
Пилоты Формулы-1 из Австралии
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Wolf Williams
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков